Ку́перс-Крик (, ) — небольшое село в округе Уаимакарири, на Южном острове Новой Зеландии. Село находится в предгорьях Южных Альп и пользуется популярностью среди туристов, так как здесь начинается множество пеших туристических маршрутов.

Климат 
Средняя температура летом в Куперс-Крик составляет 16,2 °C, а зимой — 5,9 °C..

Примечания 

Уаимакарири (округ)
Населённые пункты Новой Зеландии